Daniel Lequertier, un diplomate français ;
 Jean-Marie Lequertier, un reporter français.